Мари́на Моро́зова:
 Морозова, Марина Вячеславовна (род. 1980) — российская дзюдоистка.
  (род. 1958) — белорусский композитор.